Mandanda ist der Familienname folgender Personen:

 Parfait Mandanda (* 1989), kongolesisch-französischer Fußballtorwart
 Riffi Mandanda (* 1992), kongolesischer Fußballtorhüter
 Steve Mandanda (* 1985), französischer Fußballtorwart